Lüttich bezeichnet:

Orte:
 Lüttich, Stadt in Belgien

Politische Verwaltungseinheiten:
 Hochstift Lüttich im Heiligen Römischen Reich (ca. 14. Jahrhundert bis 1795) (zeitgenössisch Stift)
 Provinz Lüttich, Provinz in Belgien

Kirchliche Verwaltungseinheiten:
 Bistum Lüttich, römisch-katholisches Bistum

Lüttich ist der Familienname folgender Personen:
 Anselm von Lüttich (um 1008; † 1056), Chronist
 August Lüttich (1873–1954), deutscher Politiker
 Ernest Hess-Lüttich (* 1949), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Eva von Lüttich (* um 1190; † 1265), Selige der katholischen Kirche 
 Friedrich Lüttich (1849–1912), Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Hans-Joachim Lüttich (1884–??), deutscher Sportschütze
 Hugo von Lüttich (14. Jahrhundert), Pfarrer in Lüttich, Verfasser des Peregrinarius
 Hubertus von Lüttich (* um 655; † 727), Bischof von Maastricht und Lüttich
 Johann Christian Lüttich (1688–1769), deutscher Baumeister
 Paul Lüttich (1850–1932), preußischer Generalleutnant
 Thomas Lüttich (* 1989), deutscher Poolbillardspieler

Siehe auch:
 Jakobus von Lüttich
 Unternehmen Lüttich, militärische Operation im Zweiten Weltkrieg